Pšenička může být:

 pšenička – malá pšenice

příjmení
 Arnošt Pšenička (1916–1977) – slovenský a československý politik
 Josef Pšenička – rozcestník
 Miroslav Pšenička (* 1974) – český varhaník, regenschori pražského kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí a koncertní umělec
 Rudolf Jaromír Pšenka (rodným jménem Pšenička, 1875–1939) – českoamerický spisovatel a novinář
 Tomáš Pšenička (* 1998) – český lední hokejista
 Václav Pšenička (1906–1961) – československý vzpěrač, olympionik
 Zdeněk Pšenička (1926–???) – český a československý politik

Česká příjmení